Reepham ist der Name mehrerer Orte in England:

 Reepham (Lincolnshire)
 Reepham (Norfolk)